Stati Uniti d'America
 West Monroe – città della Parrocchia di Ouachita, Louisiana
 West Monroe – città della Contea di Oswego, New York